

Patronyme 
Le nom de Clérambault est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 César François Clérambault (v. 1705-1760), organiste français ;
 Dominique Clérambault (v. 1644-1704), musicien français ;
 Édouard Gatian de Clérambault (1833-1917), archéologue, dessinateur et historiographe français ;
 Évrard Dominique Clérambault (1710-1790), organiste français ;
 Gaëtan Gatian de Clérambault (1852-1934), psychiatre et ethnologue français ;
 Jules de Clérambault (v. 1660-1714), fils de Philippe de Clérambault, homme d'Église français, membre de l'Académie Française ;
 Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749), compositeur, organiste et claveciniste français.
 Philippe de Clérambault, comte de Palluau (1606-1665), homme de guerre français, maréchal de France dit le maréchal de Palluau.
 Philippe de Clérambault, comte de Palluau (?-1704), fils de Philippe, lieutenant général, décédé à la Bataille de Höchstädt.

Œuvre littéraire 
 Clérambault est le nom d'un roman de Romain Rolland et le nom du personnage principal.
 On en trouve une présentation succincte dans Romain Rolland : sa vie, son œuvre

Médecine 
 Syndrome de Clérambault ou érotomanie, du nom de Gaëtan Gatian de Clérambault.

Homonymie de patronyme